Trois navires de la marine polonaise ont porté le nom dORP Orkan :
 l'ORP Orkan était le nom prévu pour le deuxième destroyer de la classe Grom améliorée. Il ne fut jamais construit à cause de l'invasion allemande de la Pologne le  ; 
 l'ORP Orkan, un destroyer de la classe M (initialement nommé HMS Myrmidon) en service de 1942 à son naufrage en 1943 ;
 l'ORP Orkan, un navire d'attaque rapide de classe Orkan lancé en 1992 et toujours en service.

Orkan